|-
| (8101) Yasue ||  || 15 декабря 1993 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8102) Ёсикадзу (Yoshikazu) ||  || 14 января 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8103) Ферми (Fermi) || 1994 BE || 19 января 1994 || Фарра-д’Изонцо || - 
|-
| (8104) Кумамори (Kumamori) ||  || 19 января 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 28 ноября 1994 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8106) Карпино (Carpino) || 1994 YB || 23 декабря 1994 || Сормано || М. Каванья, П. Сиколи
|-
|  ||  || 31 января 1995 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (8108) Виланд (Wieland) ||  || 30 января 1995 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (8109) Danielwilliam ||  || 25 февраля 1995 || Каталина || Карл Хердженротер
|-
| (8110) Heath ||  || 27 февраля 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8111) Hoepli || 1995 GE || 2 апреля 1995 || Сормано || А. Теста, В. Джульяни
|-
| (8112) Чези (Cesi) || 1995 JJ || 3 мая 1995 || Стронконе || - 
|-
| (8113) Мацуэ (Matsue) ||  || 21 апреля 1996 || Yatsuka || Роберт Макнот, Х. Абэ
|-
| (8114) Лафкадио (Lafcadio) ||  || 24 апреля 1996 || Yatsuka || Х. Абэ
|-
| (8115) Sakabe ||  || 24 апреля 1996 || Морияма || Роберт Макнот, Я. Икари
|-
| (8116) Жанперрен (Jeanperrin) ||  || 17 апреля 1996 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8117) Yuanlongping ||  || 18 сентября 1996 || Синлун || BAO SCAP
|-
|  ||  || 16 ноября 1996 || Синлун || BAO SCAP
|-
|  ||  || 12 октября 1997 || Синлун || BAO SCAP
|-
| (8120) Кобэ (Kobe) || 1997 VT || 2 ноября 1997 || Yatsuka || Х. Абэ
|-
| (8121) Альтдорфер (Altdorfer) || 2572 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8122) Гольбейн (Holbein) || 4038 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8123) Каналетто (Canaletto) || 3138 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8124) Гварди (Guardi) || 4370 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8125) Тиндарей (Tyndareus) || 5493 T-2 || 30 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8126) Чаньвайнам (Chanwainam) || 1966 BL || 20 января 1966 || Нанкин || -
|-
| (8127) Beuf || 1967 HA || 27 апреля 1967 || Эль-Леонсито || Карлос Сеско
|-
| (8128) Никомах (Nicomachus) || 1967 JP || 6 мая 1967 || Эль-Леонсито || Карлос Сеско,  Арнольд Клемола
|-
| (8129) Michaelbusch ||  || 30 сентября 1975 || Паломар || Шелте Бас
|-
| (8130) Seeberg ||  || 27 февраля 1976 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (8131) Scanlon || 1976 SC || 27 сентября 1976 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (8132) Витгинзбург (Vitginzburg) ||  || 18 декабря 1976 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (8133) Takanochoei ||  || 18 февраля 1977 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
| (8134) Минин (Minin) ||  || 16 сентября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|  ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (8136) Landis ||  || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанора Хелин, Шелте Бас
|-
| (8137) Квиз (Kviz) || 1979 SJ || 19 сентября 1979 || Клеть || -
|-
|  ||  || 20 марта 1980 || Перт || -
|-
| (8139) Paulabell ||  || 31 октября 1980 || Паломар || Шелте Бас
|-
| (8140) Hardersen ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8141) Николаев (Nikolaev) ||  || 20 сентября 1982 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (8142) Золотов (Zolotov) ||  || 20 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (8143) Незвал (Nezval) || 1982 VN || 11 ноября 1982 || Клеть || А. Мркос
|-
| (8144) Hiragagennai ||  || 14 ноября 1982 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
| (8145) Валуйки (Valujki) ||  || 5 сентября 1983 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (8146) Jimbell || 1983 WG || 28 ноября 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (8147) Коулменхокинс (Colemanhawkins) ||  || 28 сентября 1984 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
| (8148) Golding ||  || 15 февраля 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (8149) Ruff ||  || 11 мая 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (8150) Калуга (Kaluga) ||  || 24 августа 1985 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (8151) Андранада (Andranada) ||  || 12 августа 1986 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (8152) Martinlee || 1986 VY || 3 ноября 1986 || Клеть || А. Мркос
|-
| (8153) Gattacceca ||  || 25 ноября 1986 || Клеть || А. Мркос
|-
| (8154) Stahl ||  || 15 февраля 1988 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8155) Баттальини (Battaglini) || 1988 QA || 17 августа 1988 || Сан-Витторе || -
|-
| (8156) Цукада (Tsukada) || 1988 TR || 13 октября 1988 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 15 декабря 1988 || Гэкко || Ё. Осима
|-
| (8158) Гердер (Herder) ||  || 23 октября 1989 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (8159) Фукуока (Fukuoka) ||  || 24 января 1990 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8160) 1990 MG || 1990 MG || 21 июня 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (8161) Newman ||  || 19 августа 1990 || Ок-Ридж || -
|-
|  ||  || 16 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (8163) Ishizaki ||  || 27 октября 1990 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (8164) Andreasdoppler ||  || 16 октября 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8165) Gnadig ||  || 21 ноября 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8166) Buczynski ||  || 12 января 1991 || Stakenbridge || Брайан Мэннинг
|-
| (8167) Ishii ||  || 14 февраля 1991 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8168) Rogerbourke ||  || 18 марта 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (8169) Мирабо (Mirabeau) ||  || 2 августа 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 7 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (8171) Штауффенберг (Stauffenberg) ||  || 5 сентября 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген, Шмадель Л. Д.
|-
|  ||  || 15 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 11 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 17 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (8175) Бургаве (Boerhaave) ||  || 2 ноября 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8176) 1991 WA || 1991 WA || 29 ноября 1991 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (8177) 1992 BO || 1992 BO || 28 января 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 29 февраля 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
|  ||  || 1 марта 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
|  ||  || 6 августа 1992 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (8181) Россини (Rossini) ||  || 28 сентября 1992 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (8182) Акита (Akita) || 1992 TX || 1 октября 1992 || Китами || М. Янай, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 22 октября 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8184) Luderic || 1992 WL || 16 ноября 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 18 ноября 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 17 ноября 1992 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (8187) Акирамисава (Akiramisawa) || 1992 XL || 15 декабря 1992 || Такане || С. Отомо
|-
| (8188) Окэгая (Okegaya) ||  || 18 декабря 1992 || Кани || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
| (8189) Нарукэ (Naruke) ||  || 30 декабря 1992 || Окутама || Ц. Хиоки, С. Хаякава
|-
| (8190) Бугер (Bouguer) ||  || 20 июля 1993 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8191) Мерсенн (Mersenne) ||  || 20 июля 1993 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8192) Тонуччи (Tonucci) || 1993 RB || 10 сентября 1993 || Стронконе || - 
|-
| (8193) Чаурро (Ciaurro) || 1993 SF || 17 сентября 1993 || Стронконе || -
|-
| (8194) Сатакэ (Satake) ||  || 16 сентября 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 19 октября 1993 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|  ||  || 16 октября 1993 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (8197) Мидзунохироси (Mizunohiroshi) || 1993 VX || 15 ноября 1993 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 11 ноября 1993 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8199) Такагитакэо (Takagitakeo) || 1993 XR || 9 декабря 1993 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8200) Souten ||  || 7 января 1994 || Нюкаса || М. Хирасава, С. Судзуки
|}